Мюнхга́узен () — немецкая фамилия.
 Мюнхгаузены () — аристократический нижнесаксонский род.

Персоналии 
 Мюнхгаузен, Бёррис фон (1874—1945) — немецкий поэт, писатель, видный официозный литератор при Гитлере.
 Мюнхгаузен, Иоганн (ум. 1572) — церковный деятель, политик, дипломат, торговец; князь-епископ Курляндский.
 Мюнхгаузен, Карл Фридрих Иероним фон (1720—1797) — немецкий фрайхерр (барон), ротмистр русской службы и рассказчик, ставший литературным персонажем.
 Мюнхгаузен, Отто фон (1716—1774) — немецкий ботаник, натуралист (естествоиспытатель), писатель, ректор Гёттингенского университета.

Топоним 
 Мюнхгаузен (ам-Христенберг) — коммуна в Германии, в земле Гессен.

Другое 
 Мюнхгаузен — немецкий художественный фильм 1943 года о бароне К. Ф. И. Мюнхгаузене.

См. также 
 Синдром Мюнхгаузена — искусственная симуляция симптомов болезни, названная в честь К. Ф. И. Мюнхгаузена.
 Приключения барона Мюнхгаузена
 Тот самый Мюнхгаузен
 Трилемма Мюнхгаузена